Alfonso Badini Confalonieri (1843-1920) – sindaco di Torino, deputato e senatore del Regno d'Italia
 Alfonso Badini Confalonieri (1944) – vescovo cattolico italiano